Chorizopora är ett släkte av mossdjur som beskrevs av Walter Douglas Hincks 1879. Chorizopora ingår i familjen Chorizoporidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Mossdjur
Chorizopora